Олимпийские игры 1980

 Летние Олимпийские игры 1980 — XXII Летние Олимпийские игры в Москве, СССР.
 Зимние Олимпийские игры 1980 — XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде, США.
 Олимпийские игры 1980 (монеты) — серия монет Госбанка СССР.